Аллен, Кит:
 Аллен, Кит (1923—2014) — канадский и американский хоккеист, хоккейный тренер и администратор.
 Аллен, Кит (1931—1984) — новозеландский министр и парламентарий.
 Аллен, Кит (род. 1953) — британский киноактёр.